Stephan Leenen (* 1958 in Osnabrück) ist ein deutscher Historiker und Autor.

Leben 
Stephan Leenen studierte Germanistik, Philosophie und Pädagogik in Münster und Osnabrück und schloss 1989 sein Studium als Magister Artium mit der wissenschaftlichen Arbeit „Rot wie Blut ist unsere Fahne – schwarz das Kreuz auf weißem Grund – zur Geschichte des Liedguts der SA“ ab.

1994 legte er an der Universität Bremen seine Dissertation „Proletarier im blauen Rock – linksradikale Agitation und Konspiration in der Weimarer Schutzpolizei 1926 bis 1933“ vor und erlangte den Titel eines Dr. phil.

Nach einer ersten E-Book-Veröffentlichung 2013 begann er 2015 mit der Veröffentlichung seiner Berliner Spreenebel-Krimi-Reihe, in der er aktuelle gesellschaftspolitisch relevante Themen mit historischen Bezügen verknüpft. Die ersten drei Bände erschienen zunächst im Berliner Verlag Pax et Bonum, der 2018 sein Verlagsprogramm einstellte. Danach wie die Folgebände bei Books on Demand und als E-Book bei Amazon. Leenen ist Mitglied in verschiedenen freien Autorengruppen in Bremen.

Werke

Kriminalromane 
 Fleisch. Verlag neobooks, München 2013 (E-Book, erste E-Book-Version von Blutroter Wahn).
 Blutroter Wahn. Verlag Pax et Bonum, Berlin 2015; zuletzt Verlag Books on Demand, Norderstedt 2018, ISBN 978-3744836265.
 Missbrauchte Seelen. Verlag Pax et Bonum, Berlin 2016; zuletzt Verlag Books on Demand, Norderstedt 2018, ISBN 978-3943650631.
 Der Fluch des Ikarus. Verlag Pax et Bonum, Berlin 2017; zuletzt Verlag Books on Demand, Norderstedt 2018, ISBN 978-3744836999.
 Der Tibeter. Verlag Books on Demand, Norderstedt 2018, ISBN 978-3752895285.
 Dreckiges Geld. Verlag Books on Demand, Norderstedt 2019, ISBN 978-3748189619.

Varia 
 Rot wie Blut ist unsere Fahne – schwarz das Kreuz auf weißem Grund…, Untersuchungen zur SA in der Nazi-Lyrik 1926 bis 1934. Magisterarbeit, Osnabrück, Universität Osnabrück 1989
 Proletarier im blauen Rock – linksradikale Agitation und Konspiration in der Weimarer Schutzpolizei 1926 bis 1933. Dissertation, Bremen, Universität Bremen 1994
 Geschichten aus der Berner Mühle aus vier Jahrhunderten. Nordenham, Museum Moorseer Mühle 1995.
 Mühlenlandschaft Wesermarsch. Berne, Vortrag, Kulturverein Berner Mühle e. V. 1995.
 Historischer Stadtrundgang durch die Weserhafenstadt Elsfleth. Elsfleth, Stadtführung, Stadt Elsfleth 1996.
 Museumsführung Museum Moorseer Mühle (Anleitung), Nordenham, Museum Moorseer Mühle 1996.
 Museum Moorseer Mühle – Museumskonzeption. Nordenham, Rüstringer Heimatbund e. V. 1997.
 Historische Maße und Gewichte aus Nordwestdeutschland. Nordenham, Museum Moorseer Mühle 1997.
 Historische Backformen. Nordenham, Museum Moorseer Mühle 1998.
 20 Jahre Museum Moorseer Mühle – Eine Festschrift. Nordenham, Museum Moorseer Mühle 1998.
 Friesische Mühlenstraße (zehn Flyer zur Norddeutsche Mühlenstraße), Nordenham, Museum Moorseer Mühle 1998.

Weblinks 
 https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAutorStephanLeenen%2F https://www.facebook.com/AutorStephanLeenen/
 https://twitter.com/stephan_leenen
 https://www.instagram.com/autorstephanleenen

Historiker
Autor
Deutscher
Geboren 1958
Mann